Giuseppe Dossena (Milão, 2 de maio de 1958) é um ex-futebolista e treinador de futebol italiano que atuava como meio-campista.

Apesar do mesmo sobrenome, não possui nenhum parentesco com o lateral Andrea Dossena.

Carreira
Dossena começou sua carreira profissional no Torino, que o alçou para o time principal em 1976, aos 18 anos, mas não chegaria a atuar entre este ano e 1977, quando assinou com o Pistoiese, onde iniciaria uma sequência de jogos (28 no total, marcando um gol).

Passaria ainda por Cesena e Bologna antes de retornar ao Torino em 1981, e onde obteve seus melhores momentos na carreira, atuando em 187 jogos e marcando vinte gols.

Após uma curta passagem pela Udinese (28 jogos, seis gols) e uma bem-sucedida pela Sampdoria (102 partidas, dois gols), Dossena encerraria sua trajetória como jogador em 1992, no Perugia.

Seleção
Pela Seleção Italiana de Futebol, Dossena foi convocado 38 vezes entre 1981 e 1987 (mesmo período de sua segunda passagem pelo Torino), marcando um gol.

Participou da Copa de 1982, onde fez parte da equipe que conquistou o tricampeonato mundial pela Azzurra.

Sua presença na Copa de 1986 era cogitada, mas o técnico Enzo Bearzot preteriu o meio-campista, que deixaria de envergar a camisa italiana no ano seguinte.

Carreira como treinador, auxiliar, dirigente e olheiro 
Seis anos após terminar a carreira de jogador, Dossena estreia como treinador em 1998, como auxiliar-técnico da Triestina.

No mesmo ano, assumiu o comando técnico da Seleção Ganesa de Futebol, mas perdeu o emprego após a eliminação dos Black Stars nas quartas-de-final da Copa das Nações Africanas de 2000. Entre 2000 e 2001, treinou o Al-Ittihad da Arábia Saudita.

Dossena retornaria a uma Copa do Mundo em 2002, como auxiliar de Cesare Maldini na Seleção Paraguaia de Futebol, mas ambos durariam pouco tempo no cargo. Ainda em 2002, treinou a Albânia, mas também não foi bem-sucedido. Comandaria ainda o Lodigiani (futuro Cisco/Atlético Roma) entre 2003 e 2004, quando deixou o cargo para exercer a função de diretor das categorias de base de Lazio e Roma. Trabalharia ainda como diretor-geral da Sambenedettese entre 2005 e 2006, e como olheiro do Pescara entre julho e dezembro deste último ano.

Após seis anos longe das quatro linhas, Dossena voltaria a comandar uma equipe em 2010, quando foi contratado pelo St. George da Etiópia, onde trabalhou durante dois anos, até ser substituído por Danilo Pileggi.

Títulos

Clube
Sampdoria
Serie A: 1990–91
Coppa Italia: 1988–89
Supercoppa Italiana: 1991
European Cup Winners' Cup: 1989–90

Internacional
Seleção italiana
Copa do Mundo de 1982

Ligações Externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Jogadores da Seleção Italiana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1982
Futebolistas da Associazione Calcio Cesena
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas da Unione Sportiva Pistoiese 1921
Futebolistas do Bologna Football Club 1909
Futebolistas da Udinese Calcio
Futebolistas da Associazione Calcistica Perugia Calcio
Naturais de Milão
Jogadores campeões da Copa do Mundo FIFA
Treinadores de futebol da Itália
Treinadores do Ittihad FC
Treinadores da Seleção Ganesa de Futebol